Andy Brown es un personaje ficticio de la serie Everwood.

También llamado "El nuevo Doctor", es el padre de Delia y Ephram. Antes de llegar al pueblo de Everwood, Colorado, era un importante médico neuro-cirujano de Nueva York que daba todo por esta profesión teniendo muy pocas horas libres para estar con su familia, por lo cual, su hijo Ephram siempre se sintió molesto porque nunca tuvo una relación padre-hijo satisfactoria, salvo con Delia que era muy pequeña; su problema será con Ephram con el que tendrá que empezar desde cero si quiere llegar a ser su verdadero padre. Al llegar a Everwood trabaja como médico gratuito del pueblo; al principio algunos lo tratarán como el loco del pueblo, por esto. A otros le molestará que haya otro médico como es el Dr. Abbott. Es interpretado por Treat Williams.

Series de televisión de Estados Unidos